La Terre vue du ciel peut désigner :
 La Terre vue du ciel, un livre de Yann Arthus-Bertrand, sorti en 1999.
 La Terre vue du ciel, un film documentaire tiré du livre précédent, sorti en 2004.

Voir aussi